Michael Woods – attore statunitense
 Michael Woods – calciatore maltese
 Michael Woods – ciclista canadese
 Michael James Woods – calciatore britannico
 Michael Woods – politico irlandese
 Michael Woods – DJ britannico